

Patronymes 
Connor est un nom de famille ou un prénom notamment porté par :

 Desmond Connor (né en 1935), ancien joueur de rugby à  australien ;
 Edric Connor (1913-1968), acteur et chanteur de folk britannique ;
 John T. Connor (1914-2000), homme politique américain ;
 Judy Connor Chaloner (née en 1953), ancienne joueuse de tennis néo-zélandaise ;
 Keegan Connor Tracy (née en 1971), actrice canadienne ;
 Kevin Connor (né en 1937), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 Kyle Connor (1996-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Ralph Connor (1860–1937), écrivain et pasteur canadien ;
 Sarah Connor (née en 1980), chanteuse allemande.

Pseudonymes 
 John Connor, pseudonyme de Tom Winship (né en 1963), auteur britannique de roman policier.
 Jon Connor, pseudonyme de Jon Kevin Freeman, Jr. (né en 1985), rappeur américain.

Personnages de fiction  
 Connor Kenway, personnage du jeu Assassin's Creed III ;
 Connor, personnage fictif de la série télévisée Angel ;
 Connor Temple, personnage fictif de la série télévisée Nick Cutter et les Portes du temps ;
 John Connor, personnage de fiction créé par James Cameron dans le film Terminator en 1984 ;
 Sarah Connor, personnage de la saga des films Terminator et l'héroïne principale de la série télévisée dérivée Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor.
Connor, un des trois protagonistes pouvant être incarné dans le jeu Detroit: Become Human.

Musique 
 Connor Questa, anciennement Marilina Connor Questa, un groupe de rock alternatif et grunge argentin.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais

en:Connor (given name)